Andrea Rubei – ex giocatore di calcio a 5 italiano
 Augusto Rubei – giornalista italiano
 Giampiero Rubei – imprenditore e direttore artistico italiano